Luiaards en miereneters, een orde van zoogdieren
Pilosa (hooiwagens), een geslacht van hooiwagens